Болаанг-монгондоу может означать:

 Болаанг-монгондоу — один из австронезийских языков Индонезии.
 Болаанг-монгондоу — один из австронезийских народов Индонезии.
 Болаанг-Монгондоу — округ (регентство) в составе Индонезии.
  — округ (регентство) в составе Индонезии.
  — округ (регентство) в составе Индонезии.
  — округ (регентство) в составе Индонезии.
  — футбольный клуб из Индонезии.